Erzherzog Karl Ferdinand von Österreich (* 29. Juli 1818 in Wien; † 20. November 1874 in Groß Seelowitz) aus dem Haus Habsburg-Lothringen war ein österreichischer Feldmarschall.

Leben 
Er war der zweitälteste Sohn des Erzherzogs Karl von Österreich-Teschen (1771–1847) und Henriettes von Nassau-Weilburg (1797–1829), der Tochter von Fürst Friedrich Wilhelm von Nassau-Weilburg. Damit war er väterlicherseits ein Enkel von Kaiser Leopold II. Sein älterer Bruder war der später am Wiener Hof einflussreiche Erzherzog Albrecht von Österreich-Teschen. Als Sohn des „Siegers von Aspern“ begann er seine militärische Karriere mit dem Infanterieregiment Nr. 57 in Brünn. Danach übernahm er das Kommando einer Brigade in Italien, danach bekämpfte er 1848 in Prag die Aufständischen. 1859 war er General in Mähren und Schlesien, 1860 wurde er nach Brünn versetzt.

Nachkommen 
1854 heiratete Karl Ferdinand die Witwe von Ferdinand Karl von Österreich-Este (1821–1849), Erzherzogin Elisabeth Franziska Maria von Österreich (1831–1903), Tochter von Joseph Anton Johann von Österreich. Seine Gattin war gleichzeitig seine Cousine ersten Grades, da ihr Vater ein Bruder des Vaters von Karl Ferdinand war. Aus der Ehe gingen sechs Kinder hervor:
 Franz Joseph (*/† 1855)
 Friedrich (1856–1936), Feldmarschall
 Maria Christina (1858–1929), ∞ König Alfons XII. von Spanien
 Karl Stephan (1860–1933)
 Eugen (1863–1954), Feldmarschall, Hochmeister
 Maria Eleonora (*/† 1864)

Vorfahren

Literatur

Weblinks 

Erzherzog
Militärperson (Kaisertum Österreich)
Feldmarschallleutnant (Kaisertum Österreich)
Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies (Österreich, 19. Jahrhundert)
Ritter des Schwarzen Adlerordens
Familienmitglied des Hauses Habsburg-Lothringen (Linie Österreich-Teschen)
Geboren 1818
Gestorben 1874
Mann
Karl von Österreich-Teschen